Барбезье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Эгр. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16027.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к юго-западу от Парижа, в 85 км юго-западнее Пуатье, в 36 км к северо-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 123 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 78 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 57 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 57 активных работали 53 человека (31 мужчина и 22 женщины), безработных было 4 (3 мужчины и 1 женщина). Среди 21 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 11 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Романская церковь Сен-Мартен (XII век), бывшее командорство Мальтийского ордена. Исторический памятник с 1993 года
  (XV век). Исторический памятник с 1925 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта